Антоновичи — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Антоновичи — деревня в Полоцком районе Витебской области.

Россия 
 Антоновичи — деревня в Краснинском районе Смоленской области.

Украина 
 Антоновичи — село в Овручском районе Житомирской области.
 Антоновичи — село в Черниговском районе Черниговской области.

См. также 
 Антоновичи — белорусский шляхетский и дворянский род
 Антоновичи-Страховские